La saison 2007-2008 du Championnat du Maroc voit l'Ittihad Tanger remporter le titre de champion.

Les clubs de l'édition 2007-2008

Saison régulière

Play-offs

Phase des groupes

Demi-finales

Finale

Liens externes 
 Site de la Fédération royale marocaine de basket-ball

2007-2008
Maroc M1
Sport au Maroc en 2007
Sport au Maroc en 2008